Sint-Sebastiaankapel (Drinklange)
 Sint-Sebastiaankapel (Eibertingen)
 Sint-Sebastiaankapel (Laar)